Dit is de wereldranglijst van september 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 september 2003.

Mannen 09